P’ing Ch’i kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xi Xi (vattendrag i Kina, lat 27,16, long 119,64), Fujian, 
 Pingxi Jiang, vattendrag, Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar